In 2020 werd het 46ste voetbalseizoen gespeeld van de Letse Virslīga. De competitie werd gespeeld van 15 juni tot 27 november. De competitie ging later van start door de coronapandemie. Riga FC werd kampioen.

 Valmiera Glass Via nam de naam Valmiera FC aan. 
 Vanaf dit seizoen plaatsten de clubs zich niet meer voor de UEFA Europa League, maar wel voor de nieuwe en zwakkere UEFA Conference League.

Eindstand

Kampioen

Topschutters

Externe link
 RSSSF

Letse voetbalcompetitie
Competitievoetbal 2020